L'Ancienne Château-Gontier est un club de football basé dans la ville de Château-Gontier. L'équipe fanion du club évolue en  dans la Ligue de football des Pays de la Loire.

Histoire 

Le club accède à la Division 4 nationale en 1983 où il joue une saison. 

Jouant en Division d'Honneur (niveau régionale) depuis 1993, le club accède à la CFA 2 à plusieurs reprises, en 1997-1998 ainsi qu'en 2002-2003.

Aujourd'hui, le club évolue en .

Palmarès 

 Vainqueur de la Coupe Régionale du Maine en 2008 et en 2012.

Notes et références 

Club de football en Pays de la Loire
Château-Gontier